Condado de Clark (Arkansas)
Condado de Clark (Dakota do Sul)
Condado de Clark (Idaho)
Condado de Clark (Illinois)
Condado de Clark (Indiana)
Condado de Clark (Kansas)
Condado de Clark (Kentucky)
Condado de Clark (Missouri)
Condado de Clark (Nevada)
Condado de Clark (Ohio)
Condado de Clark (Washington)
Condado de Clark (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos